Ramponneau peut désigner:
Jean Ramponneau ou Ramponaux (1724-1802) était un cabaretier parisien célèbre. Conséquence de sa célébrité, des objets ont été nommés « à la Ramponneau » : tabatières en forme de tonneau, etc.
un ramponneau a désigné un cabaret, puis plus spécialement un établissement où on servait du café, principalement dans le Nord de la France et en Belgique.
 Le Ramponneau est aussi le nom d'un quartier situé à Fécamp, en Seine-Maritime. Plusieurs quartiers ou lieux-dits portent ce nom dans le Nord de la France et en Belgique, le plus souvent par la proximité d'un cabaret (« Ramponneau »)
Dans le langage populaire, un ramponneau est une bourrade, un coup de poing.
Un ramponneau est un type de marteau de tapissier.
Ramponneau est aussi le nom donné à un jouet comme le culbuto, monté sur une base semi-sphérique lestée, qui se redresse après qu'on l'a frappé.
Rampono, en langue wallonne, est le filtre à café en forme de chaussette maintenue par un cercle de fer-blanc. Par analogie de forme, on a donné ce nom aux coiffures des Gilles de Binche et aux bonnets des douaniers.
 Ramponneau est le nom d'une coiffe originaire des Deux-Sèvres (fin XIXe s.)
Ramponneau (Ramponòt, Rampounou) est le nom donné à un croque-mitaine d'apparence indéterminée, qui se manifeste souvent par des coups (bruits de pas ou autres), essentiellement dans le sud-ouest de la France.

Notes